89 může být:

 89 (číslo) – přirozené číslo
 89 – rok
 89 př. n. l. – rok
 Messier 89 – eliptická galaxie v souhvězdí Panny
 STS-89 – let raketoplánu Endeavour ke stanici Mir